Conacul Cazimir se poate referi la următoarele:

Conacul Cazimir din Cernoleuca
Conacul Cazimir din Milești

Dezambiguizare